Marco Fabio Vibulano – politico romano del V secolo a.C., console nel 483 a.C. e nel 480
 Marco Fabio Vibulano – politico romano del V secolo a.C., console nel 442 a.C.